Fridhemsgatan kan avse bland annat:

Fridhemsgatan, Berga 
Fridhemsgatan, Borrby 
Fridhemsgatan, Broakulla 
Fridhemsgatan, Dalum 
Fridhemsgatan, Ekeby 
Fridhemsgatan, Emmaboda 
Fridhemsgatan, Eskilstuna 
Fridhemsgatan, Frövi 
Fridhemsgatan, Gislaved 
Fridhemsgatan, Grimsås 
Fridhemsgatan, Göteborg 
Fridhemsgatan, Hasselfors 
Fridhemsgatan, Hultsfred 
Fridhemsgatan, Höganäs 
Fridhemsgatan, Kalmar 
Fridhemsgatan, Karlshamn 
Fridhemsgatan, Karlstad 
Fridhemsgatan, Krylbo 
Fridhemsgatan, Kumla 
Fridhemsgatan, Kungsör 
Fridhemsgatan, Kungälv 
Fridhemsgatan, Kvänum 
Fridhemsgatan, Kävlinge 
Fridhemsgatan, Lenhovda 
Fridhemsgatan, Ljungaverk 
Fridhemsgatan, Luleå 
Fridhemsgatan, Mjölby 
Fridhemsgatan, Mora 
Fridhemsgatan, Motala 
Fridhemsgatan, Nässjö 
Fridhemsgatan, Oskarshamn 
Fridhemsgatan, Oskarström 
Fridhemsgatan, Ruda 
Fridhemsgatan, Rydaholm 
Fridhemsgatan, Sala 
Fridhemsgatan, Smedjebacken 
Fridhemsgatan, Sollefteå 
Fridhemsgatan, Stockholm 
Fridhemsgatan, Strängnäs 
Fridhemsgatan, Sundsvall 
Fridhemsgatan, Svalöv 
Fridhemsgatan, Södertälje 
Fridhemsgatan, Tibro 
Fridhemsgatan, Tomelilla 
Fridhemsgatan, Ulricehamn 
Fridhemsgatan, Vara 
Fridhemsgatan, Varberg 
Fridhemsgatan, Vårgårda 
Fridhemsgatan, Väse 
Fridhemsgatan, Ystad 
Fridhemsgatan, Åmotfors 
Fridhemsgatan, Ängelholm 
Fridhemsgatan, Örebro